Die 2. Liga 1987/88 war die 40. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im August 1987 und endete im Juni 1988.

Modus 
Die 32 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 16 Teams aufgeteilt. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die 1. Liga auf, während die Zweit- bzw. Drittplatzierten über die Play-offs aufsteigen konnten.

Die jeweils letzten zwei Vereine stiegen direkt in die 3. Liga ab. Die Teams auf den Plätzen 11 bis 14 spielten in der Relegation gegen den Abstieg.

Die Mannschaft, die mit drei Toren Unterschied oder höher gewann, bekam einen Extrapunkt, während dem unterlegenen Team ein Punkt abgezogen wurde.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West 

S: Siege gesamt (3 = davon Siege mit mindestens drei Toren Differenz) – N: Niederlagen gesamt (3 = davon Niederlagen mit mindestens drei Toren Differenz)
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Gruppe Ost 

S: Siege gesamt (3 = davon Siege mit mindestens drei Toren Differenz) – N: Niederlagen gesamt (3 = davon Niederlagen mit mindestens drei Toren Differenz)
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Play-offs 
In jeder Gruppe spielte der Zweite gegen den Dritten um den Aufstieg in die 1. Liga. Die Spiele fanden am 25. und 28. Juni 1988 statt.

|}

Relegation 
In beiden Gruppen spielte der 11. gegen den 14. und der 12. gegen den 13.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1987
Fußballsaison 1987/88